Tepi může být:

 Tepi (Etiopie) – sídlo v Etiopii
 Tepi (ostrov) – ostrov v Indonésii
 Tepi (sopka) – sopka v Etiopii
Jako součást názvu též:
 Pulau Tepi – ostrov v Indonésii

Reference